Portales puede referirse a los siguientes artículos:

Informática 
 Portales de Internet,  sitios web que ofrecen al usuario, de forma fácil e integrada, el acceso a una serie de recursos y de servicios relacionados con un mismo tema.
 Portales de Wikipedia, páginas de Wikipedia que muestran información acerca de un tema de interés.
 Red Latinoamericana de Portales Educativos, red que agrupa portales web nacionales de países americanos, junto a otros sitios adheridos.

Antroponimia 
 Portales, apellido.

Personajes 
 Diego Portales y Salas, funcionario colonial hispano.
 Diego Portales y Meneses, gobernador de Venezuela.
 Diego Portales y Andía-Yrarrázabal (1730-1784), funcionario colonial hispanochileno.
 José Santiago Portales y Larraín (1764-1835), político independentista chileno.
 Diego Portales Palazuelos (1793-1837), político, comerciante y ministro de Estado chileno.
 Manuel Portales Palazuelos (1730-1784), diputado de la República de Chile.
 Javier Portales (1937-2003), de nombre real Miguel Ángel Álvarez, actor cómico argentino.
 Javier Claudio Portales (1966-), violinista y pedagogo español.

Arte

Audiovisual 
 Portales de vídeo, sitios web que ofrecen a sus usuarios contenido de vídeo producido profesionalmente o realizado por los propios usuarios.

Arquitectura

Edificios 
 Edificio Diego Portales, sede de los poderes ejecutivo (1973-1981) y legislativo (1973-1990) de Chile, destruido en 2006 por un violento incendio.
 Edificio Portales, inmueble de la ciudad de Temuco, Chile.

Galerías comerciales 
 Galería Portales, de Temuco, Chile.

Estaciones 

 Portales, estación del Metro (sistema de transporte colectivo) de la Ciudad de México.
 Portales, estación del ferrocarril metropolitano de Valparaíso, Chile.
 Portales, estación del Transmetro de Guatemala.

Universidades 

 Universidad Diego Portales, una universidad privada ubicada en la ciudad de Santiago de Chile.

Geografía

Toponimia 

 Portales, ciudad ubicada en el condado de Roosevelt, Nuevo México, Estados Unidos.
 Unidad Vecinal Portales, o villa Portales, un conjunto de bloques de viviendas representativos de la arquitectura moderna chilena, ubicados en la comuna de Estación Central, Santiago.

Hidrografía 

 Río Portales, afluyente del río Cuyaguateje, situado en la provincia de Pinar del Río, Cuba.

Radios 
 Radio Portales de Talca (1958-1965), radioemisora chilena, la primera emisora Portales en Chile.
 Radio Portales de Santiago (1960-), radioemisora chilena propiedad de Emisoras Diego Portales S.A.
 Radio Portales de Valparaíso (1960-), radioemisora chilena propiedad de Radio Portales Valparaíso S.A.

Transporte 
 Portales, calle de Logroño, España.
 Diego Portales, calle de Temuco, Chile.